Скрипорово — название населённых пунктов:

Россия 
 Скрипорово — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Скрипорово — деревня в Смоленском районе Смоленской области.